Королиново  — топоним:

Белоруссия 
 Королиново — деревня в Камайском сельсовете Поставского района Витебской области
 Королиново — хутор в Радюковском сельсовете Шарковщинского района Витебской области